Bellegarde-Sainte-Marie település Délnyugat-Franciaországban, Haute-Garonne megyében.  

A település polgármestere 1989 óta Martine Cazeaux-Calvet.

Népességi adatok 

Haute-Garonne megye települései
Bottal létrehozott francia település cikkek